Fredrik, född 27 september 1685, död 12 oktober 1685 (g.s.), var en svensk prins. Han var femte barnet och fjärde sonen till kung Karl XI och drottning Ulrika Eleonora. Han avled precis som sina resterande bröder, med undantag för Karl XII, som barn.

Anfäder 
På faderns sida härstammade prins Fredrik från Gustav Vasa och på moderns sida från Birger jarl (14 generationer) samt från Magnus Ladulås, Birger jarls son.

Referenser 

Svenska prinsar
Huset Wittelsbach
Personer under stormaktstiden
Avlidna i barndomen
Gravsatta i Riddarholmskyrkan
Födda 1685
Avlidna 1685
Män